Bremerhaven bezeichnet
 Bremerhaven, eine Stadt in Deutschland
 Bremerhaven (Schiff, 1892), ein ehemaliger deutscher Fischdampfer
 Bremerhaven (Schiff, 1920), ein ehemaliges deutsches Kombischiff
 Bremerhaven (Schiff, 1954), ein ehemaliges deutsches Fährschiff
 Bremerhaven (Schiff, 1960), ehemaliges deutsches Bäderschiff
 Bremerhaven (Schiff, 1984), ein Kühlschiff
 Bremerhaven (Schiff, 1993), ein Schlepper
 Bremerhaven (Schiff, 1999), ein Fährschiff
 Bremerhaven (Spiel), ein Spiel von Robert Auerochs, Verlag Lookout Games
 Bremerhaven, ein Einschlagkrater auf dem Mars, siehe Liste der Marskrater/B

Siehe auch: